Baun est un patronyme porté notamment par :

 Aleta Baun, militante environnementaliste indonésienne ;
 Kyle Baun (1992-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Robert Baun (1936-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Tine Baun (1979-), joueuse professionnelle de badminton.